La Laja kan syfta på följande platser:

Chile 

 La Laja, Chile, Provincia de Biobío,

Mexiko 

 La Laja, Chalma, 
 La Laja, Tepetzintla, 
 La Laja, Jalisco, 
 La Laja, Coatzintla, 
 La Laja, Cuichapa, 
 La Laja, Guanajuato, 
 La Laja, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 
 La Laja, Zihuatanejo de Azueta, 
 La Laja, Cosamaloapan de Carpio, 
 La Laja, Tlalixcoyan, 
 La Laja, Cutzamala de Pinzón, 
 La Laja, Jungapeo, 
 La Laja, Axtla de Terrazas, 
 La Laja, Tlaltetela, 
 La Laja, Aquismón, 
 La Laja, San Lucas, 
 La Laja, Chiapas, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar